Detta är en lista över sjöar i Hudiksvalls kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hudiksvalls kommun.

Lista

Hudiksvalls kommun
 Lista